Risco (Verenigde Staten), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Risco (Badajoz), een plaats in de Spaanse provincie Badajoz